Effingham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Effingham County (Georgia)
 Effingham County (Illinois)